Реві́зія — форма фінансового контролю. Її змістом є перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт. Назва «ревізія» носить традиційний характер. Відрізняється від перевірки контролюючим суб'єктом та підконтрольним об'єктом.

Див. також 
 Законодавча термінологія
 Державний фінансовий контроль
 Акт ревізії
 Ревізії

Джерела 
 Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р. Л. Хом'як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид, виправл. та доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 315 с. : табл., схеми. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 310-314 (62 назви). – ISBN 978-966-2025-94-1 
 А. Клименко. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України. — 2005. — № 5. — С. хх
 Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»

Посилання 
Ревізія //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с.
РЕВІЗІЯ //
 Документальна ревізія // 
  Документальна перевірка // 
 
Бухгалтерський облік і аудит
Регуляторна політика